Игорь Николаевич Жданов (14 августа 1937, Нагорное — 15 декабря 2005, Загорянский) — русский поэт, прозаик, переводчик.

Биография 
Родился 14 августа 1937 года в семье кадрового офицера КА, воспитывался у бабушки и дедушки в селе Нагорное Рязанской области. В первые дни войны отец будущего поэта, Николай Яковлевич Жданов, пропал без вести во время Белостокско-Минского сражения. В 9 лет Игорь Жданов стал воспитанником Нахимовского военно-морского училища (Ленинград).

В 1955 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького на отделение поэзии (семинар А. А. Коваленкова). В 1962 годе проходил службу в армии на острове Кумбыш (Архангельская область), затем в городе Северодвинск.

После окончания института работал в редакции издательства Советский писатель в отделе русской советской прозы. Член СП СССР с 1965 года, беспартийный.

В качестве старшего редактора отдела русской и советской прозы Игорь Жданов четверть века корпел над рукописями именитых и третьестепенных прозаиков. Как беспартийному ему поручались самые трудные рукописи. Его принципиальность и неприемлемость издательской политики, стремящейся «держать и не пущать» талантливых и смело думающих авторов, тормозила выход его собственных книг. Вопреки всему, с молодыми авторами он работал очень бережно, помог стать настоящими литераторами очень многим весьма известным сегодня прозаикам и поэтам.

С директором издательства Н. В. Лесючевским отношения были очень натянутыми: Жданов публично обвинил его в доносительстве на талантливых русских поэтов Бориса Корнилова, Николая Заболоцкого и других, на стихи которых в 1937—1938 гг. Лесючевский написал нужные следствию литзаключения, приведшие к расстрелам и большим срокам заключения этих поэтов. В 1984 году, уже при другом директоре, В. Ерёменко, за редактирование и протекцию книги владимирского прозаика В. Краковского «День творения», а также за пропуск запятой в цитате из сочинений В. И. Ленина в книге «Если память мне не изменяет» юмориста Г. Рыклина и регулярное нарушение трудовой дисциплины поэт был переведён в младшие редакторы с понижением оклада, позднее в литературные консультанты.

С 1984 года Жданов ушёл из официальной литературы и с тех пор, за исключением редких публикаций, не издавался. С начала 1980-х он поселился в доме своего деда в посёлке Загорянский, где и умер 15 декабря 2005 года от сердечного приступа. Похоронен на кладбище у Храма Святителя Николая в бывшем селе Жегалово (ныне микрорайон города Щёлково).

В 2007 году посмертно награждён золотой медалью имени К. Симонова.

Семья 
Первая жена (1957—1983) — однокурсница Галина Владимировна Лебедева, впоследствии известная детская писательница. Дети — Мария (1960), Екатерина (1965).

Вторая жена (1984—1992) — преподавательница иностранных языков в МГИК Тамара Сергеевна Соколова.

В 1992 году вернулся к первой жене.

Библиография

Поэзия 
 Дорога к солнцу: Стихи. — М.: Сов. писатель, 1960. — 76 с.
 Напутствие: Стихи. — М.: Сов. писатель, 1965. — 110 с.
 Граница света: Стихи. — М.: Воениздат, 1967. — 150 с.
 Голубиная почта: Стихи. — М.: Сов. писатель, 1971. — 135 с.
 Двойной обгон: Стихи. — М.: Сов. писатель, 1978. — 94 с.
 Голубиная почта: Стихи. — М.: Сов. писатель, 1981. — 175 с.
 Разомкнутый круг: Стихи. — М.: Сов. писатель, 1984. — 176 с.
 Застава: Стихи / [Худож. Т. Ф. Елагина]. — М.: Воениздат, 1988. — 111 с.
 2008 — «Всё живое».

Проза 
 Взморье: Повесть и рассказы / [Ил.: В. И. Умнов]. — М.: Сов. писатель, 1963. — 241 с.
 Взморье: Повесть / [Ил.: Л. Бирюков]. — М.: Дет. лит., 1969. — 127 с.
 Ночь караула: Повести. — М.: Современник, 1978. — 269 с.
 Ночь караула: Повести. Рассказы. — М.: Сов. писатель, 1989. — 350, [1] с.

Известные песни Александра Андреевича Дулова «Дымный чай», «Тайга» — гимны геологов, написаны на стихи Игоря Жданова.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Русские поэты
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Члены Союза писателей СССР
Похороненные в Щёлкове